Никола́й Со́болев:
 
 Соболев, Николай Борисович (1881—1950) — епископ Православной российской церкви.
 Соболев, Николай Владимирович (1935—2022) — академик АН СССР и РАН.
 Соболев, Николай Леонтьевич (1904—1957) — Герой Советского Союза.
 Соболев, Николай Николаевич (1874—1966) — художник и искусствовед.
 Соболев, Николай Павлович (1892—1961) — учёный в области станкостроения и холодной обработки металлов, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Соболев, Николай Юрьевич (род. 1993) — российский видеоблогер.